Het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2023 (Maori: 2023 FIFA Wāhine O Te Ao) zal de negende editie zijn van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Er doen voor het eerst 32 teams mee, in 2019 deden er nog 24 landen mee. Het toernooi zal in Australië en Nieuw-Zeeland worden gehouden.

In juli 2019 stelde FIFA voorzitter Gianni Infantino een voorstel om het aantal teams uit te breiden van 24 naar 32 landen, met 2023 als mogelijke eerste editie. Op 31 juli 2019 werd bekend dat dit plan definitief wordt uitgevoerd tevens stelde Infantino voor om het totale prijzengeld te verdubbelen.

Kandidaturen

Geïnteresseerde landen 
De volgende landen hebben hun interesse voor het organiseren van het toernooi bekendgemaakt:

  / 
 

Op 3 september 2019 trok Bolivia zich terug als kandidaat.

Op 8 juni 2020 trok Brazilië zich terug als kandidaat door de ontstane economische crisis in het land als gevolg van de coronapandemie. Brazilië had samen met Colombia het WK willen organiseren, maar Colombia stelde zich na het terugtrekken van Brazilië nog steeds kandidaat.

Op 22 juni 2020 trok Japan zich terug als kandidaat doordat het al extra kosten moet maken met het uitstel van de Olympische Spelen van 2020 naar 2021 als gevolg van de coronapandemie.

Op 25 juni 2020 wees de FIFA Australië en Nieuw-Zeeland officieel toe als gastlanden.

Procedure 
De procedure voor de toewijzing van het gastland luidt als volgt:

 December 2019 - Uiterste datum voor landen om hun interesse kenbaar te maken aan de FIFA. Tevens de deadline voor het inleveren van de registratieformulieren bij de FIFA
 25 juni 2020 - 37 FIFA-bestuursleden stemmen over de toewijzing van het gastland, daarna wordt het gastland bekendgemaakt.

Gekwalificeerde landen 

De kwalificatiewedstrijden begonnen in september 2021 en eindigden in februari 2023. Australië en Nieuw-Zeeland waren als gastlanden zijnde automatisch geplaatst voor het toernooi.

Speelsteden

Australië

Nieuw-Zeeland

Loting 
De loting voor de groepsfase vond op 22 oktober 2022 om 19:30 (UTC+13) plaats in het Aotea Centre in Auckland, Nieuw-Zeeland. Op het moment van de loting hadden 29 van de 32 deelnemende landen zich gekwalificeerd, drie landen moesten zich nog zien te plaatsen via de intercontinentale play-offs. De landen werden in acht groepen van vier landen verdeeld, waarbij de FIFA-wereldranglijst van 13 oktober 2022 bepalend was voor de loting, deze staat tussen haakjes aangegeven. Gastlanden Nieuw-Zeeland en Australië werden als groepshoofden in respectievelijk groep A en B ingedeeld.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Knock-outfase

Externe link 
 Officiële website